Жардел () — распространённые португальско-бразильские фамилия и имя.

Известные носители 
 Жардел, Марио (род. 1973) — бразильский футболист, нападающий.
 Нивалдо Виейра, Жардел (род. 1986) — бразильский футболист, защитник.